Die heiße Spur steht für:

 Die heiße Spur (Film), amerikanischer Film von Arthur Penn (1975)
 Die heiße Spur, ursprünglicher Titel von Tom Turbo, österreichische Fernsehserie (ab 1994)